Саратовская губерния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Союза Советских Социалистических Республик, существовавшая в 1797—1928 годах. Губернский город — Саратов.

География 
Саратовская губерния граничила на западе — с Тамбовской и Воронежской губерниями и Областью Войска Донского, на севере — с Пензенской и Симбирской губерниями, на востоке — с Самарской губернией, на юге — с Астраханской губернией.

Площадь губернии составляла 194 122 км² в 1847 году, 84 491 км² — в 1905 году, 91 236 км² — в 1926 году.

История 

25 декабря 1769 года создана Саратовская провинция Астраханской губернии.

11 января 1780 года был издан указ императрицы Екатерины II об учреждении Саратовского наместничества из северных уездов Астраханской губернии, 7 ноября этого же года последовал Указ об открытии наместничества.

3 февраля 1781 года состоялось торжественное открытие Саратовского наместничества с участием прибывшего из Астрахани астраханского губернатора генерал-поручика Якоби и епископа Антония.

23 августа 1781 года указом императрицы были утверждены гербы наместнического города Саратова и уездных городов Саратовского наместничества (Аткарска, Балашова, Вольска, Камышина, Кузнецка, Петровска, Сердобска, Хвалынска и Царицына).

В 1796 году из 41 наместничества, созданного Екатериной II, её сыном Павлом I были упразднены 8, в том числе указом императора от 12 декабря 1796 года было упразднено Саратовское наместничество, а его уезды распределены между Пензенской и Астраханской губерниями. Указом от 5 марта 1797 года Пензенская губерния была переименована в Саратовскую губернию и губернским городом назначен Саратов. Указом от 11 октября 1797 года из Саратовской губернии были выделены уезды в состав Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерний, из оставшейся части Саратовской губернии указом от 9 сентября 1801 года была выделена Пензенская губерния.

В 1802 году Новохопёрский уезд отошёл к Воронежской губернии, а Черноярский уезд — к Астраханской губернии.

В 1835 году были образованы три новых уезда — Николаевский, Новоузенский и Царёвский. В 1851 году Царёвский уезд был передан в Астраханскую губернию, а Николаевский и Новоузенский уезды — в новосозданную Самарскую губернию.

В 1838 начала издаваться газета «Саратовские губернские ведомости».

В начале — середине XIX века Саратовская губерния считалась особенно трудной в управлении. Немногим из назначаемых туда в губернаторов и вице-губернаторов удавалось сберечь служебную репутацию и карьеру: их нередко увольняли (зачастую не по их собственной вине) за различные упущения и нарушения, а некоторые были даже отданы под суд. Отчасти это было связано с этническим и религиозным разнообразием населения — Саратов являлся административным, деловым, религиозным и культурным центром колонии поволжских немцев и других выходцев из Европы, лютеран или католиков. В городе и губернии проживало немало военнопленных французов, принявших российское подданство, а также поляков и литовцев. Последние были переселены сюда насильно после Польского восстания 1830 года либо осели на обратном пути из сибирской ссылки.

Указом от 5 июля 1878 года был утверждён герб Саратовской губернии с описанием:

В лазуревом щите, три серебряные стерляди, помещенные в виде вилообразного креста. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою.

Осенью 1891 года — летом 1892 года территория Саратовской губернии стала частью основной зоны неурожая, вызванного засухой (см. Голод в России (1891—1892)).

Саратовское земство 

В 1902 году в Саратовском земстве находились на службе 1445 человек. Из них 76,8 % были заняты в десяти уездных земствах и 23,2 % — в губернском. Самые большие штаты земских служащих содержались в Балашовском, Вольском, Камышинском и Саратовском уездных земствах.

Накануне Первой русской революции саратовское земство демонстрирует умеренную оппозиционность власти. Земские выборы 1903 года усилили позиции либералов. Либерально настроенные земцы возглавили Аткарскую, Кузнецкую, Петровскую и Саратовскую уездные управы. В губернском земском собрании либералы составили около трети от общего числа гласных, среди которых были видные деятели общероссийского либерального движения председатель губернской земской управы Н. Н. Львов и С. А. Котляревский.

После 1917 года 
В 1918 году часть территории губернии была включена в состав новообразованной автономной области немцев Поволжья.

В 1919 году часть Камышинского (возвращена в 1920 году) и Царицынский уезды переданы вновь образованной Царицынской губернии. В состав губернии вошли из Самарской губернии Николаевский уезд и не вошедшая в автономную область немцев Поволжья часть Новоузенского уезда.

В 1920 году за счёт разукрупнения Новоузенского уезда образованы Дергачевский уезд и Покровский уезды.

В 1921 году за счёт разукрупнения Аткарского уезда образован Еланский уезд.

В 1922 году Покровский уезд был передан автономной области немцев Поволжья.

В 1923 году был упразднён Хвалынский уезд, его территория разделена между Вольским и Кузнецким уездами. Ликвидированы Дергачевский уезд за счёт укрупнения Новоузенского уезда и Еланский уезд с присоединением его к Аткарскому уезду.

Постановлением ВЦИК от 21 мая 1928 года Саратовская губерния была упразднена, и её территория включена в Нижневолжскую область.

Административное деление 

С 1851 по октябрь 1918 года в состав губернии входило 10 уездов:

Руководство губернии

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Население 
Национальный состав в 1897 году:

Дворянские роды 
 Воробьёвы
 Жмакины
 Жедринские
 Калантаевы
 Норовы
 Киреевы
 Готовицкие
 Корбутовские

Примечания

Литература 

 Леопольдов А. Ф. Статистическое описание Саратовской губернии, составленное Андреем Леопольдовым : В 2 ч. — Санкт-Петербург, 1839. — [8], 190, [2], 143 с.

Ссылки 
 ЭСБЕ:Саратовская губерния
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Саратовской губернии, Памятные книжки, PDF.)
 Списки населенных мест Саратовской губернии 1862,1912, JPG
 Саратовская губерния. — 1890. — (Статистика Российской империи; 16. вып. 13)
 Карта Саратовской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Краткий исторический очерк Саратовского края // Адрес-календарь Саратовской губернии на 1902 год. — Саратов: Паровая скоропечатня Губерн. Правл., 1901. — страницы 277—280
 Данные Государственного архива Саратовской области
 Саратовское правобережье в 18 веке
 

Губернии РСФСР
Появились в 1780 году
Административные единицы, упразднённые в 1928 году
История Саратовской области

Появились в XVIII веке в России